Chiesa di Santa Maria della Visitazione a Barcellona Pozzo di Gotto
 Chiesa di Santa Maria della Visitazione a Cascia
 Chiesa di Santa Maria della Visitazione a Ferrara
 Chiesa di Santa Maria della Visitazione a Forlì
 Chiesa di Santa Maria della Visitazione a Lodi
 Chiesa di Santa Maria della Visitazione a Milano
 Chiesa di Santa Maria della Visitazione a Roma
 Chiesa di Santa Maria della Visitazione e San Francesco di Sales a Roma
 Chiesa di Santa Maria della Visitazione a Subbiano
 Chiesa di Santa Maria della Visitazione a Venezia
 Chiesa della Pietà o di Santa Maria della Visitazione a Venezia
 Chiesa-oratorio di Santa Maria della Visitazione a Lumino

Pagine correlate 
 Chiesa della Visitazione
 Chiesa della Visitazione di Maria